Вирџил има више значења:
 Вирџил (Јужна Дакота)
 Вирџил (Илиноис)
 Вирџил (Канзас)